Бисти (монета) — медная персидская и грузинская монета.
 Бисти (), демон BSD — талисман операционных систем семейства BSD в виде чертёнка с трезубцем.
 Бисти, Дмитрий Спиридонович (1925—1990) — советский художник-график, лауреат Государственной премии СССР (1978), действительный член АХ СССР (1988), Народный художник РСФСР (1984).
  — пустыня в штате Нью-Мексико, США.

См. также 

 Бисти Бойз () — американская альтернативная хип-хоп-группа.